Tamzali est un patronyme porté notamment par :

 Haydée Tamzali (1906-1998), actrice tunisienne ;
 Wassyla Tamzali (1941-), avocate algérienne et directrice du programme sur la condition des femmes de l'UNESCO.